

Aziende 
 Vortex – casa costruttrice di motori per kart
 Vortex – ditta britannica che produce vari componenti per impianti di scarico ad alte prestazioni

Cinema e televisione 

 Vortex – film del 1982 con James Russo
La chiave vivente (Vortex) – episodio della prima stagione di Star Trek: Deep Space Nine
Vortex – film del 2021, diretto da Gaspar Noé

Letteratura 
 Vortex – romanzo di Robert Charles Wilson del 2011

Musica 
Vortex – album degli Amon Düül II del 1981
Vortex – album dei Collide del 2004
Vortex – singolo dei Gazette del 2011
Vortex - album di Derek Sherinian del 2022

Altro 
 Vortex – attrezzo sportivo utilizzato nell'atletica leggera

 Pacific Trash Vortex – isola d'immondizia galleggiante
ICS Vortex – cantante e bassista dei Dimmu Borgir, una band black metal norvegese

Pagine correlate 
 Vortice (disambigua)